Мімоза (Mimosa) — рід рослин родини Бобових, що нараховує близько 500 видів.
 Мімоза — узвичаєна в Радянському Союзі вжиткова назва Акації сріблястої, жовтої квітки, яку традиційно дарували на 8 березня.
 Мімоза — зірка сузір'я Південний Хрест.
  Мімоза — алкогольний коктейль.
 Мімоза — салат на основі рибних консервів.

Див. також 
 Мімозові — підродина бобових рослин.